

Бобрувко — село в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Бобрувко — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Бобрувко — село в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства